Payerne (district), een district in het Zwitserse kanton Vaud
Payerne (cirkel), een cirkel in dit Zwitserse district
Payerne (gemeente), de hoofdplaats van dit Zwitserse district